Petite Montagne est un toponyme pouvant renvoyer :
 À la Petite Montagne du Jura, en France.
 Au site sur lequel est bâtie la citadelle de Port-Louis, à Maurice.